Чижо́в (Чижо́ва) — русская фамилия. Известные носители:

Чижов 
 
 
 Чижов, Анатолий Алексеевич (1934—2021) — организатор промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Чижов, Андрей Константинович (род. 1974) — российский радиоведущий и продюсер.
 Чижов, Антон Андреевич (род. 1960) — российский программист, один из основателей компании «ПараГраф».
 Чижов, Валерий Николаевич (род. 1975) — российский футболист, тренер.
 Чижов, Василий Пахомович (1922—1997) — Герой Советского Союза.
 Чижов, Виктор Никитич (1918—2000) — диктор Всесоюзного радио.
 
 Чижов, Владислав Аркадьевич (более известен как Влад Чижов; род. 1971) — российский телеведущий и блогер.
 Чижов, Геннадий Александрович (1947—2020) — российский физик, автор учебников.
 Чижов, Георгий (род. 1992) — латвийский футболист.
 Чижов, Глеб Владимирович (псевдоним Хо́лмский; 1892—1986) — русский эмигрант, автор и исполнитель романсов, библиофил, коллекционер.
 Чижов, Дмитрий Семёнович (1785—1852) — русский математик, педагог.
 Чижов, Евгений Львович (род. 1966) — русский писатель, переводчик, журналист.
 Чижов, Иван Дмитриевич (1899—?) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Сахалинского областного комитета ВКП(б), председатель Амурского облисполкома.
 Чижов, Людвиг Александрович (1936—2023) — советский и российский дипломат.
 Чижов, Матвей Афанасьевич (1838—1916) — русский скульптор.
 Чижов, Михаил Иванович (1857 — ?) — русский генерал-лейтенант.
 
 Чижов, Олег Юрьевич (род. 1970) — российский серийный убийца и насильник.
 Чижов, Павел Дмитриевич (? — ?) — советский футболист.
 Чижов, Пётр Фёдорович — российский писатель и переводчик, секретарь военной комиссии.
 
 Чижов, Фёдор Васильевич (1811—1877) — русский предприниматель и общественный деятель.



Топоним 
 Чижов — село в Золочевском районе Львовской области Украины.

См. также